107 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 107 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области. Код 934289
 107 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Курского направления Московской железной дороги в городском округе Серпухов / Серпуховском районе. Код 210930.
 107 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги. Код 186178
 107 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги. Код 187010
 107 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 594939
 107 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 777013
 107 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 814814